Valea Bisericii ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Valea Bisericii (Gorj), Dorf im Kreis Gorj
 Valea Bisericii (Ialomița), Dorf im Kreis Ialomița